Саар Антс Карлович (1920—1995) — естонський і радянський актор й письменник.
 Віра Саар (1912—2004) — естонська письменниця та педагогиня.
 Гелері Саар (* 1979) — естонська футболістка, захисниця. Виступала за жіночу збірну Естонії.
 Гідеон Саар (* 1966) — ізраїльський політик, депутат Кнесету 16-го, 17-го, 18-го и 19-го скликань. Міністр освіти, міністр внутрішніх справ Ізраїлю.
 Ґеттер Саар (* 1992) — естонський бадмінтоніст.
 Евар Саар (* 1969) — естонський лінгвіст, дослідник вируської мови і журналіст.
 Саар Ельмар Юханович (1908—1981) — естонський футболіст і тренер, радянський футбольний суддя та тренер. Півзахисник і центральний захисник. Чотириразовий чемпіон Естонії: 1928, 1934, 1935, 1936. Найкращий футболіст Естонії 1936.
 Саар Ендель Августович (1928—1987) — майстер спорту СРСР, чемпіон СРСР з вільної боротьби 1955 року.
 Март Саар (1882—1963) — естонський композитор, органіст і збирач народних пісень.
 Мартін Саар (* 1980) — естонський художник.
 Саар Найма Юханівна (1919—2010) — свинарка, Герой Соціалістичної Праці.
 Тину Саар (1944—2022) — радянський і естонський актор.
 Фердінанд фон Саар (1833—1906) — австпійський драматург.

 Саар Клейн (* 1967) — американський кіномонтажер.

 Саар — земля Федеративної Республіки Німеччина.
 Саар — регіон Німеччини, який був зайнятий і управлявся Британією і Францією в 1920—1935 роках під мандатом Ліги Націй.
 Саар — французький протекторат у 1947—1956. Територіально відповідає сучасній німецький землі Заарланд.
 Саар — річка в Франції і Німеччині, права притока річки Мозель.
 Саар — селище у Бахрейні.
 Саар — умовна назва дільмунського поселення, розкопаного біля сучасного селища Саар у Бахрейні.

Див. також 
 Сааре
 SAR